Eickmann ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Eickmann, deutscher Basketballspieler
 Heinrich Eickmann (1870–1911), deutscher Maler und Radierer
 Mia Eickmann (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Sebastian Eickmann (* 1989), deutscher Eishockeyspieler